Востоков (Востокова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Востоков, Александр Христофорович (1781—1864) — русский филолог и поэт.
 
 Востоков, Евгений Иванович (1913—2002) — советский генерал, художник.
 Востоков, Иван Анатольевич (1840—1892) — русский астроном.
 Востоков, Пётр Вадимович (1985) — музыкант, джазмен, руководитель Большого Джазового оркестра.
 Востоков, Станислав Владимирович (род. 1975) — русский детский писатель, поэт, натуралист.
 Востоков, Сергей Владимирович (род. 1945) — советский и российский математик, педагог.

 Востокова, София Ивановна (1908—2004) — советский литературовед.

См. также 
 Востоковедение